sopel – naciek lodowy
 sopel (zestaw przeciwlotniczy) – polski samobieżny zestaw przeciwlotniczy
1 miejscowość w Polsce:
 Sopel – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieruszowskim, w gminie Wieruszów